Forces aériennes françaises,  revue consacrée à l’armée de l’air française paru entre 1946 et 1971. 
 Forces aériennes françaises libres, l'Armée de l'air de la France libre (1941-1943).

Voir aussi
 Armée de l'air (France)